Pantaleão de Nicomédia (século IV) — santo da Igreja Católica
Pantaleão da Silva Pessoa — militar e político brasileiro
Joaquim Pantaleão Teles de Queirós Filho — militar brasileiro

Pantaleao